Il singolare del torneo di tennis Shymkent Womens 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kateryna Kozlova che ha battuto in finale Anna Danilina 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Kateryna Kozlova (Campionessa)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Michaela Hončová (quarti di finale)
 Sabina Sharipova (secondo turno)

 Nigina Abduraimova (semifinali)
 Justyna Jegiołka (secondo turno)
 Tetjana Arefyeva (semifinali)
 Aleksandra Romanova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shymkent Womens 2012